Conostoma är ett släkte av svampar. Conostoma (svamp) ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar

en:Conostoma